Ángel García (1800-?), pirate espagnol ;
 Ángel García Hernández (1900-1930), officier espagnol ;
 Ángel García (né en 1941), joueur de basket-ball ;
  (né en 1967), athlète cubain ;
  (1919-1996), athlète cubain ;
  (né en 1993), joueur de football espagnol.